Чирково — село в Ряжском районе Рязанской области, входит в состав Поплевинского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Моша в 13 км на запад от центра поселения села Поплевино и в 17 км на северо-запад от райцентра Ряжск.

История  
Чирково в качестве села «Чиркина с церковью св. чудотворцев Космы и Дамиана» упоминается в окладных книгах 1676 года, где при означенной церкви показано церковной пашни 20 четвертей в поле, сенных покосов на 40 копен. В XVIII столетии при Космодамианской церкви упоминается придел Успенский; вместо деревянной, обветшавшей церкви, в 1813 году на средства помещицы Натальи Васильевны Кайсаровой начато строительство каменной церкви в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы с приделом Предтеченским. Одновременно с церковью была построена и колокольня; построение ограды также каменной относится к концу XIX века.

В XIX — начале XX века село входило в состав Нагайской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 53 дворов.

С 1929 года село входило в состав Кучуковского сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Поплевинского сельсовета, с 2005 года — в составе Поплевинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая церковь иконы Божией Матери "Знамение" (1813).

Примечания 

Населённые пункты Ряжского района